Als Toolkit (englisch für Werkzeugsatz) bezeichnet man eine Sammlung unterschiedlicher Werkzeuge, die für einen spezialisierten Einsatzzweck hergestellt, benutzt und häufig auch gemeinsam aufbewahrt werden. 

Insbesondere Softwarewerkzeuge, aber nicht nur solche, werden häufig synonym mit englischsprachigen Titeln wie Werkzeugset beziehungsweise Toolset oder Toolsuite bezeichnet, auch mit Toolbox ist oft nicht nur die Box (ein Werkzeugkasten), sondern im Wesentlichen dessen Inhalt gemeint. Dabei sind der Begriff Toolkit und Ähnliches häufig Teil der Produktbezeichnung dieser Werkzeugsammlungen.

Beispiele

Mechanische Werkzeuge 
Zweckspezifische Sammlungen solcher Werkzeuge werden meist handwerklich genutzt, zum Beispiel:
 in oder an Fahrzeugen (wie Kfz, Motorräder, Fahrräder usw.) mitgeführte Werkzeuge und Hilfsmittel – beispielsweise mit individuell passenden Schraubenschlüsseln, Ersatz für Verschleißteile (wie zum Beispiel Ventile, Sicherungen, Leuchtmittel), sowie Werkzeuge für die Reifenreparatur und Ähnliches
 zur Reparatur bestimmter Kfz-Modelle sowie von Heizungsanlagen und anderen Maschinen 
 zur Reparatur von Uhren, Computern und anderen Geräten
 zur Lederbearbeitung
 von Elektronikern und Elektrikern benötigte Spezialwerkzeuge

Softwarewerkzeuge 
Der Duden definiert „Toolkit“ softwarebezogen als „Sammlungen von ergänzenden Programmeinheiten“.

Häufig werden solche Werkzeugsammlungen in der Informationstechnik und zur Softwareentwicklung eingesetzt und je nach Hersteller oft mit Toolkit bezeichnet. Solche Software-Sets sind Programmierwerkzeuge oder Dienstprogramme für unterschiedliche Zwecke, je nach Systemumgebung in der Form von Programmbibliotheken. Sie können beispielsweise genutzt werden:
 zur Herstellung grafischer Benutzeroberflächen, siehe GUI-Toolkit,
 zum Einsatz neuer Programmversionen (Installations-/Deployment-Toolkits),
 zur Netzwerküberwachung,
 zur Fehlerdiagnose und/oder System-/Daten-Wiederherstellung; siehe auch Recovery Toolbox.

Außerhalb der Softwareentwicklung werden derartige Programmsammlungen als Anwendungssoftware zur Bearbeitung/Lösung interdisziplinärer Aufgabenstellungen eingesetzt. Beispielanwendungen:
 Projektmanagement und Risikomanagement
 Das Herstellen, Bearbeiten, Nachbearbeiten und Konvertieren von Videofilmen und Grafikdateien – Rastergrafiken (zum Beispiel Fotos), Vektorgrafiken und 3D-Grafiken und Animationen
 Das Brennen oder Kopieren von CDs und DVDs

Als Hilfsmittel zur Prozessoptimierung wird eine besondere Art von Toolkits angeboten und mit Toolchain ( chain = „Kette“) bezeichnet – eine Menge interagierender, in ihrer Einsatzfolge vernetzter Werkzeuge zur Lösung eines Gesamtproblems mit einem durchgängigen Arbeitsfluss und zur Verbesserung der Wirksamkeit (Effektivität) und Wirtschaftlichkeit (Effizienz) des Problemlösungsprozesses.

Medien im Bildungsbereich 
Auch Medien/Hilfsmittel (-sammlungen) im Bildungsbereich werden gelegentlich als Toolkit bezeichnet.

Siehe auch 

 Tool, ein einzelnes Werkzeug
 Integrierte Entwicklungsumgebung, eine Sammlung aufeinander abgestimmter Software-Entwicklungswerkzeuge

Einzelnachweise 

Werkzeug